Björn Waldegård (Rimbo, 12 november 1943 – 29 augustus 2014) was een Zweeds rallyrijder. Hij was een van de voornaamste rijders in het wereldkampioenschap rally in de jaren zeventig en tachtig, en was in het seizoen 1979 tevens de eerste officiële wereldkampioen in het rijders kampioenschap; een titel die hij op naam schreef achter het stuur van een Ford Escort RS1800.

Waldegård, in Zweden bijgenaamd 'Walle', stond ook bekend om zijn werkrelatie met Toyota, die voortduurde vanaf begin jaren tachtig tot aan de vroege jaren negentig. Daarmee won hij de Safari Rally drie keer, op zijn laatst in het seizoen 1990, op 46-jarige leeftijd, waarmee hij het record oudste winnaar van een WK-rally in handen kreeg.

Ook heeft Waldegård midden jaren zeventig met deelgenomen aan rallycross.

Carrière 

Björn Waldegård debuteerde in 1962 in de rallysport. Succes bleef niet lang uit, toen hij namelijk in 1967 en 1968 achtereenvolgend het Zweeds rallykampioenschap won. Internationaal succes kwam niet lang later toen hij in 1969 in een fabrieks-Porsche 911 met verrassing de Rally van Monte Carlo op zijn naam schreef; een stunt die hij wist te herhalen in 1970, eveneens in een Porsche. Tegen de tijd van het inaugurele seizoen van het wereldkampioenschap rally in 1973, was Waldegård inmiddels een van de frontmannen op het hoogste niveau van de rallysport. In het seizoen 1975 nam hij plaats bij het Italiaanse team van Lancia, met de innovatieve Stratos HF. Met deze auto greep hij naar zijn eerste overwinningen in het WK, in Zweden datzelfde jaar. In het seizoen 1976 ontstond er enige controversie tijdens de Rally van San Remo, het thuisevenement voor Lancia. Het was een nek aan nek race tussen Waldegård en teamgenoot Sandro Munari. Voorafgaand aan de laatste klassementsproef van de wedstrijd lag Waldegård slechts vier seconden voor op Munari. De teamleiding had echter liever een gelijke stand voor ingang van die laatste proef, en drong deze principes door aan Waldegård. Die negeerde dit echter en ging daarin voluit om vervolgens de rally te winnen. Nog voor het einde van het seizoen verliet hij Lancia om vervolgens te tekenen bij Ford. Rijdend met het Escort-model, wist Waldegård wederom competitief te zijn. Met ingang van het seizoen 1979 introduceerde de overkoepelende automobiel organisatie FIA voor het eerst een officieel rijderskampioenschap in het WK. Waldegård greep, met slechts een punt voorsprong op teamgenoot Hannu Mikkola, naar zijn eerste en enige wereldtitel dat jaar.

Hij was in het seizoen 1980 ook gelijk de eerste rijder die zijn titel niet succesvol wist te verdedigen, toen Walter Röhrl dat jaar voor de eer mocht strijken. Waldegård reed vanaf het seizoen 1981 voor Toyota, het team onder leiding van oud collega-rijder en landgenoot Ove Andersson. Daar was hij verantwoordelijk voor de eerste grote successen van het team, waarin hij greep naar Toyota´s eerste overwinning in het WK tijdens de Rally van Nieuw-Zeeland in het seizoen 1982. Toyota was ten tijde van het Groep B tijdperk in de jaren tachtig niet competitief in Europa, maar profileerde zich wel tot een succesvolle macht in de Afrikaanse evenementen. In deze periode won Waldegård zowel de Safari Rally als de Rally van Ivoorkust twee keer. In het seizoen 1990 greep hij naar zijn laatste Safari overwinning - en tevens de zijne - waarmee hij, op dat moment op 46-jarige leeftijd, de oudste winnaar van een WK-rally was; een record dat hij nog steeds op naam heeft staan. In het seizoen 1992 maakte hij in deze rally nog een terugkeer bij Lancia, maar werd daarin getuige van een heftig ongeluk waarbij hij zijn arm brak, waardoor hij zijn actieve carrière moest beëindigen.

In 1993 was hij nog gastrijder tijdens de Nederlandse Golden Tulip Rally (nu Hellendoorn Rally) in een Nissan Sunny GTI-R, maar viel daar op de eerste proef al uit door een ongeluk. In latere jaren is Waldegård met regelmaat actief geweest in historische rallyevenementen en demonstraties. In 2008 was hij ook deelnemer aan de Colin McRae Forest Stages, een evenement ter nagedachtenis van de gelijknamige rallyrijder die in 2007 overleed.

Waldegård stierf na een kort ziektebed aan de gevolgen van kanker in augustus 2014.

Complete resultaten in het wereldkampioenschap rally 

Noot:
 Het concept van het wereldkampioenschap rally tussen 1973 en 1976 hield in dat er enkel een kampioenschap open stond voor constructeurs.
 In 1977 en 1978 werd de FIA Cup for Drivers georganiseerd. Hierin meegerekend alle WK-evenementen, plus tien evenementen buiten het WK om.

Overwinningen

Overige internationale overwinningen

Europees kampioenschap rally

Externe links 
  Profiel op juwra.com
  Profiel op ewrc-results.com

Zweeds rallycoureur